Orangismo è un termine che designa diversi movimenti politici, tutti riferibili originariamente alla figura dello statolder Guglielmo III d'Inghilterra e in seguito alla casa d'Orange-Nassau e i cui sostenitori sono indicati come orangisti:
Orangismo – movimento belga a sostegno dell'unità del Regno Unito dei Paesi Bassi e di Guglielmo I dei Paesi Bassi
Orangismo – movimento a sostegno di Guglielmo III d'Inghilterra contro Giacomo II
Orangismo – movimento del XIX secolo favorevole all'unione del Lussemburgo ai Paesi Bassi
Orangismo – movimento monarchico che giocò un ruolo significativo nella politica olandese a partire dalla Rivolta dei Paesi Bassi (Guerra degli ottant'anni)
Orangismo o Ordine di Orange (in inglese Orange Order), movimento nordirlandese unionista, favorevole al mantenimento dell'Irlanda del Nord al Regno Unito.